

Geografie
 Italië
 Gemeente in de Italiaanse provincie Novara: Pella (Novara)

 Griekenland
 Stad bekend uit de Macedonische oudheid thans in Noord-Griekenland: Pella (Macedonië)
 Fusiegemeente sinds 2011 in Noord-Griekenland: Pella (Griekse gemeente)
 Departement in Griekenland met zelfde naam als stad aldaar: Pella (departement)

 Burkina Faso
 Departement in Burkina Faso: Pella (Burkina Faso)

 Verenigde Stten
 Plaats in Iowa (VS): Pella (Iowa)
 Plaats in Wisconsin (VS): Pella (Wisconsin)

 Jordanië
 Plaats in Jordanië: Pella (Jordanië)

 Zuid-Afrika
 Plaats in Zuid-Afrika: Pella (Zuid-Afrika)